Это — список звёзд созвездия Телескопа вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

Ссылки 
 
 
 

Телескоп (созвездие)
Телескоп